Стивен Джозеф Кеннел (; 5 февраля 1941 — 30 сентября 2010) — американский телевизионный продюсер, сценарист, писатель, эпизодический актёр и основатель Stephen J. Cannell Productions.

Ранние годы 
Стивен Кеннел родился 5 февраля 1941 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Рос в соседней Пасадене. Его родителям, Кэролайн (урожденная Бейкер) и Джозефу Кнаппу Кеннелу, принадлежала сеть мебельных магазинов. Кеннел боролся с дислексией в школе. В 1964 году окончил Орегонский университет с дипломом бакалавра в области журналистики. В университете он вступил в братство Сигма Хи.

Карьера 
После окончания колледжа Кеннел провел четыре года в семейном бизнесе, прежде чем в 1968 году продал свой первый сценарий к сериалу компании Universal «Требуется вор». Он был быстро нанят телевизионным отделением Universal Studios и вскоре в качестве внештатного работника писал для других детективных сериалов, таких как «Айронсайд» и «Коломбо». В 1971 году он получил свою первую постоянную работу в качестве редактора четвёртого сезона полицейского сериала Джека Уэбба «Адам-12».

Кеннел создал или принимал участие в создании почти 40 телесериалов, в основном детективных, в их числе «Досье детектива Рокфорда», «Величайший американский герой», «Команда „А“», «Умник», «Джамп стрит, 21», «Шёлковые сети», «Комиссар полиции» и других. При этом он, по его собственным подсчётам, написал сценарии более чем к 450 сериям и был продюсером или исполнительным продюсером более чем 1500 серий.

Он описал свои ранние финансовые условия в интервью 2002 года:

К концу 1980-х годов в целях снижения издержек производства Кеннел открыл студию в Ванкувере, Британская Колумбия. Одним из первых сериалов, снятых там, был «Джамп стрит, 21», ставший самым высокорейтинговым шоу первого сезона новой сети Fox. Детективный сериал-антология для CBS «Место преступления» также был снят в Ванкувере. В 1995 году компания New World Communications приобрела продюсерскую компанию Кеннела, после чего он основал Cannell Studios. Одним из первых шоу, выпущенных вновь созданной Cannell Studios, была недолгая и негативно встреченная критиками корпоративная драма «Прибыль».

На протяжении многих лет офис Кеннела была в Paramount Studios в Голливуде, хотя почти все его шоу почти всегда распространялись Universal Studios. 

В 2000-х годах Кеннел переключился на написание романов. По состоянию на 2008 год он написал четырнадцать романов, семь из них — о детективе Шейне Скалли из департамента полиции Лос-Анджелеса. Восьмая книга из этой серии, «На острие ножа», вышла в 2009 году.

В 2010 году телесериал Кеннела «Команда „А“» был адаптирован в полнометражный кинофильм. Кеннел работал продюсером и творческим консультантом проекта.

Также Кеннел иногда выступал в качестве актёра. Он играл одну из главных ролей «Голландца» Диксона в сериале «Отступник» и снялся в эпизоде сериала «Шёлковые сети» в сцене, в которой персонажу Кеннела говорили: «Ты выглядишь, как тот писатель по телевизору», на что он овечал: «Я такой всегда». Он также был ведущим документального сериала U.S. Customs Classified, посвящённого работе таможенной службы США. Кеннел появлялся в роли самого себя в трёх эпизодах телесериала «Касл», наряду с Джеймсом Паттерсоном, Деннисом Лихейном и Майклом Коннелли он был одним из приятелей Касла по покеру. В третьем сезоне «Касла» после смерти писателя свободное место за покерным столом оставалось пустым в течение всего года.

Логотип 
Закрывающий логотип его продюсерской компании показывает Кеннела печатающим на пишущей машинке, а затем выдёргивающим и отбрасывающим в сторону законченный лист, который приземляется на стопку бумаги и вместе с двумя верхними листами закручивается, образуя C на чёрном фоне — логотип его компании. Логотип часто обновлялся, основные отличия были в одежде Кеннела, добавлении новых наград на заднем фоне, иногда Кеннел на снятой в живую части оказывался в новом офисе. Ранние примеры также отличаются тем, что Кеннел, печатая, курит трубку. Логотип стал частью американской поп-культуры и пародировался в таких шоу, как «Студия 30», «Гриффины» и «Симпсоны». После смерти Кеннела в эпизоде телесериала «Касл» был показан логотип со словами «Коллега, наставник, друг» и «Мы будем скучать по тебе, приятель». Лист так же отбрасывается печатающим Кеннелом, но стопка бумаги отсутствует, и одинокий лист проносится вниз и исчезает из поля зрения.

Личная жизнь 
Кеннел женился на своей школьной возлюбленной Марше, с которой дружил с восьмого класса. У пары родилось четверо детей: две дочери, Тауния и Челси, и два сына, Коди и Дерек. Дерек умер в 1981 году в возрасте 15 лет, когда замок из песка, который он строил на пляже, рухнул, и мальчик задохнулся под ним.

В 2009 году в документальном фильме «Дислексия» вышло интервью с Кеннелом, в котором он рассказывал о своей борьбе с дислексией и как ему, несмотря на трудности с чтением, удалось стать успешным писателем. Во время интервью он упоминал о том, как он нанимал машинисток, чтобы преодолеть свою «проблему с правописанием», и описывал, как его недуг обогатил его жизнь.

До своей смерти Кеннел жил в Лос-Анджелесе.

Смерть 
Стивен Кеннел умер 30 сентября 2010 года в 69 лет от осложнений меланомы в Пасаденской клинике. Похоронен в Лос-Анджелесе на кладбище Форест-Лаун.

Фильмография

Актёр

Библиография 
 Серия про Шейна Скалли:
 The Tin Collectors (2001)
 Погребение викингов (2002)
 Жестокий Голливуд (2003)
 Вертикальный гроб (2004)
 Cold Hit (2005)
 Белая сестра (2006)
 Three Shirt Deal (2007)
 На острие ножа (2009)
 Несущие гроб (2010)
 Бал проституток (2010)
 Виджиланте (2011)
 Другие романы:
 План (1996)
 Последняя жертва (1997)
 King Con (1998)
 Верхом на змее (1999)
 Мастерская дьявола (2000)
 Сердце-беглец (2003)
 С первого взгляда (2008)

Примечания

Ссылки 
 

Писатели США
Телепродюсеры США
Актёры телевидения США
Сценаристы телевидения США
Похороненные на кладбище Голливуд-Хиллз
Выпускники Орегонского университета
Лауреаты премии «Сатурн» за достижения в карьере